Wedge peut faire référence à :
 cale en anglais,

Personnalités 
 Wedge Antilles, un personnage de l'univers de Star Wars,
 Le paradoxe de Wedge, une particularité géométrique amusante,
 Chris Wedge, un réalisateur de films d'animation,
 Roger Wedge, un homme politique canadien.

Sciences 

 wedge, un symbole aux sens multiples en mathématiques,

Sports 

 wedge, un type de club de golf
 The Wedge, un spot de (gros) surf en Californie

Jeux vidéo 
 Wedge, un personnage récurrent dans l'univers de Final Fantasy.

Sonorisation 
 wedge est le nom d'une enceinte audio en forme de coin posée au sol utilisée comme enceinte de retour sur scène.